

Красна Гора — селище міського типу, Брянська область
 Красна Гора — село, Тверська область
 Красна Гора — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Красна Гора — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Красна Гора — селище міського типу, Донецька область, Україна
 Красна Гора — заповідне урочище, Волинська область,